MLF est un sigle signifiant notamment :
 Mouvement de libération des femmes en France ;
 Mouvement de libération des femmes en Suisse ;
 Mission laïque française.